Büch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Büch (* 1948), deutscher Schwerverbrecher
 Boudewijn Büch (1948–2002), niederländischer Schriftsteller und Publizist
 Gordon Büch (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Günther Büch (1932–1977), deutscher Regisseur
 Martin-Peter Büch (* 1940), deutscher Sportfunktionär und Sportökonom
 Nel Büch (1931–2013), niederländische Sprinterin
 Rudolf Büch (1904–1992), deutscher Politiker der SPD und Hamburger Senator

Büch ist der Ortsname von
 Büch (Wegberg), Ortsteils von Wegberg

Siehe auch:
 Buëch